Quincy kan syfta på:
 Quincy (TV-serie) – en amerikansk TV-serie från 1976

Geografi

USA
 Quincy, Florida
 Quincy, Illinois
 Quincy, Kalifornien
 Quincy, Massachusetts
 Quincy, Michigan
 Quincy, Ohio
 Quincy, Washington
 Quincy, Wisconsin